FOK est un sigle qui peut désigner :
 , un ordre d'achat ou de vente d'une action qui doit être exécuté immédiatement (habituellement, en quelques secondes) dans son intégralité.

 Timothy Fok (1946-), un homme politique et un dirigeant sportif de Hong Kong, membre du Comité international olympique depuis 2001.

 FOK!, un site Internet et une communauté virtuelle mettant à jour diverses informations comme des nouveautés, des entrevues et des sondages.